V8 steht für:
 die Bauform eines Verbrennungsmotors, siehe V-Motor und Achtzylinder
 V8 (JavaScript-Implementierung), eine Software
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Brunei
 V8 (Gemüsesaft), Gemüsesaft-Marke der Campbell Soup Company
 V8 (Band), eine argentinische Heavy-Metal-Band
 Aston Martin V8, Modellbezeichnung mehrerer Pkw
 Audi V8, Automodell des Herstellers Audi (1988–1994)
 Stoewer Greif V8, Automodell
 V8 – Du willst der Beste sein, deutscher Kinderfilm des Regisseurs Joachim Masannek aus dem Jahre 2013
 Verlag Vorwerk 8, Verlag in Berlin
 Iliamna Air Taxi (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

V.8 steht für:
 Fokker V.8, fünfflügeliger deutscher Jägerprototyp der Fokker Flugzeugwerke
 Procedures for starting sessions of data transmission over the public switched telephone network, Empfehlung der Sonderorganisation der Vereinten Nationen ITU-T (General standard)

Siehe auch:
 8V

V8